Церква святого Юрія — парафія і храм греко-католицької громади Збаразького деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Кобилля Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Після виходу УГКЦ з підпілля у 1990 році в селі відбувся поділ на дві громади: УАПЦ (згодом перейшли до УПЦ КП, нині ПЦУ) і УГКЦ. Вірні УГКЦ до 1995 року на богослужіння їздили до Іванчан або Збаража. У селі є храм, який тепер належить віруючим УПЦ КП і костьол, у якому служать вірні УГКЦ. У 1995 році костьол передали у користування вірним УГКЦ.

При храмі діє спільнота «Матері в молитві».

На території парафії є фігури Пресвятої Богородиці та Йоана Хрестителя.

Парохи 
 о. Олег Юрик,
 о. Григорій Хома (1997—2006),
 о. Пилип Безпалько (з 2006).

Див. також 
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (ПЦУ)

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Кобилля
Церкви Святого Юрія